Amiga Format — английский журнал, посвященный компьютерам Amiga и продукции для них, выпускавшийся с 1989 по 2000 год под эгидой издательства Future plc. Как и во многих изданиях, выпускавшихся под маркой «Format» (ST Format, PC Format) в каждом выпуске журнала содержались обзоры программного и аппаратного обеспечения, отзывы читателей и приложение в виде дискеты с различными программами и демками (позднее журнал перешёл на компакт-диски).

История 
Издание было основано в августе 1989 года, когда предыдущее издание ST/Amiga Format было разделено на два отдельных журнала — на Amiga Format и ST Format. Журнал издавался вплоть до мая 2000 года, после ресурсы издательства были переброшены на новую аудиторию — журнал Linux Format. За более чем десятилетнюю историю журнала было выпущено 136 выпусков, максимальный тираж отдельных номеров достигал 200 000 экземпляров.

Примечания

Ссылки 
 Архив журналов Amiga Format

Журналы Великобритании
Печатные издания, возникшие в 1989 году
Печатные издания, закрытые в 2000 году